El Toro steht für:

Marine Corps Air Station El Toro, Militärbasis in Kalifornien
El Toro Y, Autobahndreieck in Kalifornien
El Toro (Six Flags Great Adventure), Achterbahn in Six Flags Great Adventure
El Toro (Freizeitpark Plohn), Achterbahn im Freizeitpark Plohn

Kraftwerk El Toro, Chile

Orte in Amerika:
 El Toro, Stadt in Kalifornien (ehemaliger Name); siehe Lake Forest (Kalifornien)
 El Toro (Kalifornien), Orange County
 El Toro (Texas), Jackson County
 El Toro (Jujuy), Argentinien
 El Toro (Mexiko), Mexiko
 El Toro (Zulia), Venezuela

Orte in Europa:
 El Toro (Castellón), Gemeinde in Spanien
 El Toro (Mallorca), Ort auf Mallorca

Siehe auch:
 Toro